Aegomarathrum crispum är en flockblommig växtart som beskrevs av Ernst Gottlieb von Steudel. Aegomarathrum crispum ingår i släktet Aegomarathrum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
crispum